Рожерио Сени (пълно име Рожерио Мюке Сени, Rogério Mücke Ceni) е бивш бразилски футболен вратар от немски произход, роден на 22 януари 1973 в Пато Бранко, щата Парана, Бразилия. Той държи рекорда за вратар с най-много отбелязани голове – 131. В продължение на 25 години пази за Сао Пауло, за който има 1237 мача във всички турнири. Неговият отбор Сао Пауло никога не е губил мач, в който Сени е вкарал гол. Рожерио държи и рекорда за най-много мачове в бразилското футболно първенство.

Клубен отбор 
Рожерио Сени преминава в Сао Пауло от състава на ФК Синоп през 1990 г. В първите си години в Сао Пауло Рожерио Сени е резерва на бразилския национал Зети, а негов треньор е Теле Сантана. През 1993 г. Сени печели Купата на щата Сао Пауло за юноши. Същата година седи на резервата скамейка на първия отбор, който печели Копа Либертадорес, Рекопа Судамерикана (Южноамериканският еквивалент на Суперкупата на Европа) и Междуконтиненталната купа. Така е и през 1994 г., когато отборът отново печели Рекопа Судамерикана. За Купа КОНМЕБОЛ (еквивалент на Купата на УЕФА) Сени играе като полеви играч поради многото контузии, сполетели отбора. След като става титулярен вратар на отбора през 1997 г., новият треньор Муриси Рамальо разрешава на Сени да изпълнява преки свободни удари, след като вратарят е правил това над 15 000 пъти по време на тренировки. Първия си гол Рожерио отбелязва на 15 февруари 1997 срещу Униао Сао Жоао в мач от шампионата на щата Сао Пауло. Седем месеца по-късно идва и първият гол в бразилското първенство – срещу Ботафого. Любопитен е фактът, че Рожерио Сени отбелязва гол на Зети, вратаря чиято резерва е бил в продължение на няколко години. Това става на 28 март 1998 г. в мача срещу Сантос. На 25 август 1999 Сени отбелязва първия си гол в международна среща. Това става по време на мача срещу аржентинския Сан Лоренцо де Алмагро от Копа Меркосур (наследник на Копа КОНМЕБОЛ). През 2005 г. Рожерио Сени е капитан на отбора, който печели шампионата на щата Сао Пауло, Копа Либертадорес (избран е за най-добър играч на турнира) и Световното отборно първенство. От тази година той става щатен изпълнител на дузпи в отбора на Сао Пауло. На 23 юли 2005 Рожерио изиграва своя мач 618, като по този начин задминава Валдир Перес, вратар на отбора през 70-те и началото на 80-те години на миналия век. В този мач Сени играе с фланелка с номер 618. На 26 юли 2006 в мача от Копа Либертадорес срещу мексиканския Чивас Рожерио Сени отбелязва от дузпа гол номер 62 в кариерата си, с който изравнява рекорда на парагваеца Хосе Луис Чилаверт. С този гол той става както вратарят с най-много голове (10), така един от играчите на Сао Пауло с най-много голове в този турнир, изравнявайки постижението на Педро Роча, Мюлер и Палиня. На 20 август 2006 Сени подобрява рекорда на Чилаверт, вкарвайки гол от пряк свободен удар срещу Крузейро. Четири минути по-рано той спасява дузпа, а през второто полувреме вкарва дузпа, с която изравнява резултата – 2:2 - при който завършва мача. На 29 октомври 2006 Рожерио изиграва своя мач номер 700 за Сао Пауло. През 2007 г. отнова става шампион на Бразилия и бива избран за най-добър играч на първенството. През април 2009 си контузва глезена и отсъства от терените 4 месеца. Негов заместник е Сезар Денис. Въпреки травмата, Рожерио не губи титулярното си място. На 29 август 2010 вкарва своят гол номер 90 в мач срещу Флуминензе. В същия мач Сени спасява и дузпа.

На 3 февруари 2011 вкарва своя гол номер 95 срещу Линензе в мач от първенството на щата Паулиста На 27 март 2011 Сени става първият вратар в историята на футбола със 100 отбелязвани гола, като вкарва на Коринтианс от пряк свободен удар. На 11 септември изиграва своят мач номер 1000 за Сао Пауло. През юли 2012, след близо година отсъствие от терените, Сени се разписва срещу Баия. След края на сезона преподписва за още една година. На 10 февруари 2013 вкарва своят гол номер 109 в мач срещу Гуарани.

През 2015 г. Сени обявява, че това е последният сезон в кариерата му. През декември 2015 г. се оттегля от футбола след четвърт век на професионално ниво.

Национален отбор 
За Бразилия Рожерио Сени има изиграни 16 мача. Той е трети вратар на отбора по време на Световното през 2002 г., на което Бразилия печели петата си титла. Четири години по-късно, в Германия Сени е резерва на Дида, а треньорът Карлос Алберто Парейра го пуска в игра в последните десет минути на мача срещу Япония от груповата фаза (4:1). През 1997 година Рожерио Сени е част от отбора, спечелил Купата на Конфедерациите.

Треньорска кариера 
На 24 ноември 2016 г. е обявено, че от 2017 г. Сени е назначен за старши-треньор на Сао Пауло.

Рекорди 
 Вратярят с най-много отбелязани голове
 Играчът на Сао Пауло с най-много изиграни мачове за отбора
 Вратарят с най-много отбелязани голове в Копа Либертадорес
 Голмайстор на Сао Пауло в Копа Либертадорес
 Играчът с най-много мачове в шампионата на Бразилия
 Първият вратар, вкарал гол в турнир, организиран от ФИФА (Световното отборно първенство в мача срещу Ал-Итихад)

Успехи 
 С Бразилия
 1х Световен шампион – 2002
 1х Купа на Конфедерациите – 1997

 Със Сао Пауло
 2х Копа Либертадорес – 1993, 2005 (избран за най-добър играч на турнира)
 1х Копа КОНМЕБОЛ – 1994
 2х Рекопа Судамерикана – 1993, 1994
 1х Суперкопа Судамерикана – 1993
 1х Междуконтинентална купа – 1993
 1х Световно клубно първенство – 2005 (избран за играч на финалния мач)
 2х Копа дос Кампеоес Мундиаис (участват четирите бразилски отбора, спечелили Междуконтиненталната купа) – 1995, 1996
 2х шампион на Бразилия – 2006, 2007
 3х шампион на щата Сао Пауло – 1998, 2000, 2005
 1х Торнео Рио-Сао Пауло (участват отбори от щатите Рио де Жанейро и Сао Пауло) – 2001
 1х Копа Евро-Америка – 1999
 1х Купа на град Сантиаго де Компостела – 1993
 1х шампион на щата Сао Пауло (Категория Аспиранте) – 1993
 1х шампион на щата Сао Пауло (Категория Жувенил) – 1990
 1х Купа на щата Сао Пауло (Категория Жуниор) – 1993

 С ФК Синоп
 1х шампион на щата Мато Гросо – 1990

Списък на головете

Вижте също 
 Футболни вратари голмайстори

Източници 
 Международна федерация на футболната история и статистика
 Гол номер 89 на Рожрио Сени

Външни препратки 
 Официален сайт
 Официален сайт на Сао Пауло

Бразилски футболисти
Бразилски треньори по футбол
Футболисти на Сао Пауло